A 2009-es WTCC portugál nagydíj volt a 2009-es túraautó-világbajnokság hetedik fordulója. 2009. július 5-én rendezték meg a Circuito da Boavista-n, Porto-ban, Portugáliában.

Első futam

Második futam

Külső hivatkozások 
 Eredmények

Portugal
Autóversenyzés Portugáliában
Porto